Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Toronto du 17 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1981
Canada
Sport au Canada en 1981
Tennis en août 1981